A Rádio Vitória Régia é uma estação de rádio brasileira com sede na cidade de Porto Velho, Rondônia. Opera no dial FM na frequência 104,5 MHz A frequência está arrendada para a Igreja Universal do Reino de Deus transmitindo a programação da Rede Aleluia e pertence Sistema Imagem de Comunicação  de propriedade da família Leoni

História 
A emissora faz parte do Sistema Imagem de Comunicação, mesmo grupo da Rádio Parecis FM. A rádio foi criada com o intuito de oferecer uma programação alternativa, com foco no MPB, no flashback nacional e internacional e na música pop. Tinha como rede a Rádio Vitória Régia 88,5 MHz, de Nova Brasilândia, hoje Parecis FM, que também pertence à família Leoni.

Referências 
 Sônia Caldas Pessoa (6 de setembro de 2010). «Panorama do rádio em Porto Velho» (PDF). Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Pág. 8. Consultado em 7 de maio 2017
 «EASP : Entidades Autorizadas dos Serviços Privados». ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. Consultado em 7 de maio 2017
 tudoradio.com - Dials - Porto Velho - Tudo Rádio.com, http://tudoradio.com/dials/cidade/211-porto-velho, consultado em 22 de abril de 2017

Estações de rádio de Rondônia